Ядрово — название населённых пунктов в России:

 Ядрово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Ядрово — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Ядрово — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Ядрово — деревня в Краснобаковском районе Нижегородской области.
 Ядрово — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Ядрово — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.